

Населені пункти та їхні частини

 Котліни — село в гміні Жижин Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Котліни — село в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Котліни — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Котліни — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Котліни — частина села Каніна в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Котліни — частина села Ляховіце в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Котліни — частина села Пшитковиці в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства

Примітки